O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2005 foi a 26ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o FC Derby conqustou o terceiro título.  Não clubes jogar em 2006 CAF Champions League (é foi um último tempo) ou novo 2006 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 SC Sal Rei, campeão do campeonato do 2004
 Desportivo Estância Baixo, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Morabeza, campeão de Liga Insular da Brava
 Académica do Fogo, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Académica do Sal, campeão de Liga Insular do Sal
 Flor Jovem, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Sporting Clube da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Paulense DC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Académica do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Desportivo Ribeira Brava, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Futebol Clube de Derby, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2005 da Campeonato Nacional teve o Futebol Clube de Derby

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde